Elitserien 2005/06 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2005/06, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2005/06, Saison im Schach